Rancho Santa Margarita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Margaritas (ort i Mexiko, Baja California Sur), Mulegé,

USA 

 Rancho Santa Margarita, Kalifornien, ort, Orange County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar